Silkeborg (gemeente), een gemeente in de Deense regio Midden-Jutland
 Silkeborg (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Silkeborg. 
 Silkeborg (plaats), een stad in de Deense regio Midden-Jutland, en maakt deel uit van de gelijknamige gemeente Silkeborg. 
 Silkeborg IF, een Deense voetbalclub uit de stad Silkeborg.